A tiszaújvárosi 1A jelzésű autóbuszok az autóbusz-állomás és Tiszaszederkény között közlekednek, a Fizikoterápiai Intézet érintésével. A járatot Tiszaújváros autóbuszvonal-hálózatának részeként a Volánbusz üzemelteti.

Közlekedése 
A járat a közigazgatásilag Tiszaújváros részét képező, de a városközponttól távolabb fekvő óvárost, a falusias jellegű Tiszaszederkényt a városközpontban található autóbusz-állomással, ahová a helyközi és távolsági buszok érkeznek. Az útvonalat szolgálja ki az 1-es busz is, az 1A járat tesz egy betérést a Fizikoterápiai Intézethez is. Az 1-es buszhoz hasonlóan Tiszaszederkényben tesz egy hurkot, de csak az egyik indításpárja: a másik oda is, vissza is 1-esként teszi meg az ellenkező irányú utat. Csak hétköznapokon, 2 indításpár közlekedik.

Megállóhelyei

! Menetidő (perc) (↓)
! Megállóhely
! Menetidő (perc) (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||10
|align=left|
|-
|2|| Bethlen Gábor út||∫
|align=left|
|-
|∫|| Kazinczy utca||10
|align=left|
|-
|4|| ||9
|align=left|
|-
|5|| Fizikoterápiai Intézet||8
|align=left|
|-
|6|| Termálfürdő||7
|align=left|
|-
|9|| ||4
|align=left|
|-
|10|| Tiszaszederkény, Művelődési ház||3
|align=left|
|-
|11|| Tiszaszederkény, Kossuth utca||∫
|align=left|
|-
|∫|| Tiszaszederkény, Bajcsy-Zsilinszky utca 37.||2
|align=left|
|-
|∫|| Tiszaszederkény, Bajcsy-Zsilinszky utca 67.||1
|align=left|
|-
|12|| Tiszaszederkény, Kossuth utca 70.végállomás||0
|align=left|
|}

Források 
Tiszaújvárosi helyi buszmenetrend
Vonalhálózati térkép

Tiszaújváros autóbuszvonalai